Нова демократическа партия може да се отнася за:
 Нова демократическа партия (Канада)
 Нова демократическа партия (Сърбия)
 Нова демократическа партия (Южна Корея)